«В одну-единственную жизнь» — фильм, производственная драма режиссёра Игоря Апасяна.

Cъёмки картины проходили на комбинате Запорожсталь.

Сюжет 
Директору одного из крупнейших металлургических комбинатов СССР Роману Зоренко поставлена задача по модернизации предприятия. Он составляет проект и направляет его в министерство. Однако для реализации проекта требуется полная остановка всего предприятия, чему противится начальство. Из-за давления сверху директор решает переделать проект в ущерб качеству, но его мучает совесть. В конце концов он решает пойти против системы и отстаивает свою точку зрения в противостоянии с обкомом КПСС. 

В романтической линии картины Зоренко один воспитывает дочь Вику. Его связывают длительные отношения с Ириной, однако она не хочет связывать себя с тем, кто полностью посвящает себя только работе.

В ролях 
 Николай Олялин — Роман Зоренко, директор завода
 Эрнст Романов — Груздев
 Ада Роговцева — Ирина
 Вячеслав Баранов — Сеня
 Евгения Добровольская — Вика, дочь Зоренко
 Александр Бордуков — главный инженер завода
 Борис Зайденберг — Сергей Борисович, секретарь обкома
 Игорь Черницкий — водитель Витя
 Евгений Смирнов — эпизод
 Олег Корчиков

Ссылки 
 
 «В одну-единственную жизнь» / «Искусство кино» 1987/1

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы СССР 1986 года
Фильмы Игоря Апасяна
Производственные фильмы
Запорожсталь
Фильмы о металлургах